Ryan Brown peut désigner :

Musiciens 
 Ryan Brown (1958-), directeur artistique et chef d'orchestre de l'Opera Lafayette ;
 Ryan Brown (1986-), musicien américain, membre de la fratrie de pianistes The 5 Browns ;
 Ryan Brown, musicien de rock américain, membre de Papa Roach.

Autres 
  (1975-), acteur américain ;
  (1962-), auteur américain de comics ;
  (1985-), joueur anglais de football ;
  (1991-), acteur et scénariste anglais.

Référence